David Moss – amerykański hokeista
 David Moss – amerykański koszykarz